Termenul „Lusitania” se poate referi la:

Lusitania provincie romană aflată pe peninsula Iberică
RMS Lusitania navă de pasageri engleză